Mutěnice est un toponyme qui peut désigner :

Mutěnice, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Mutěnice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie